

Cinéma 
 Crimson Peak, film américain de 2015.

Géographie 
 Le Peak District est une région montagneuse de l'extrémité méridionale des Pennines, au centre-nord de l'Angleterre.

Patronyme 
 L. J. Peak (1996-), joueur américain de basket-ball
 Phillipa Peak, actrice britannique
Whitney Peak (2003-), actrice canadienne

Voir aussi